Mads Reuther (født 16. august 1991) er en dansk skuespiller.

Filmografi

Ekstern henvisning 
 

Skuespillere fra Danmark